Die Bever ist ein etwa 10 km langer, rechtsseitiger bzw. nordöstlicher Zufluss der Wupper im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen (Deutschland).

Verlauf 
Die Bever entspringt im Märkischen Kreis westlich des Kernorts der Stadt Halver bzw. rund 870 m südlich von deren Stadtteil Schwenke zwischen den nahe beieinander gelegenen halverschen Weilern In der Bever im Norden und Auf der Bever im Süden. 

Kurz darauf überquert sie die Grenze zum Oberbergischen Kreis und fließt zugleich in den Naturpark Bergisches Land ein, durch den sie bis zur Bevermündung verläuft. Darin bildet sie ein Stück die Grenze zwischen den Städten Radevormwald und Wipperfürth. Nach einigen Kilometern allein auf Radevormwalder Stadtgebiet wird die Bever an der Grenze zu Hückeswagen zur Bevertalsperre gestaut. 

Kurz hinter der Bevertalsperre mündet der Fluss bei Hückeswagen-Hartkopsbever in die von Ost-Südosten heran fließende Wupper (Rhein-Nebenfluss), nicht ohne zuvor noch kurz zum Beverteich aufgestaut zu werden.

Einzelnachweise

Weblinks

1Bever
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Gewässer in Radevormwald
Gewässer in Hückeswagen
Geographie (Wipperfürth)